Кёпеник () — географическое название:

 бывший административный округ Кёпеник в составе Берлина;
 современный административный округ Берлина Трептов-Кёпеник;
 Кёпеник — район в современном округе Трептов-Кёпеник;
 вокзал Кёпеник;
 дворец Кёпеник;
 остров Кёпеник.
 капитан из Кёпеника